Зулейха открывает глаза:
 «Зулейха открывает глаза» — роман татарской писательницы Гузель Яхиной
 «Зулейха открывает глаза» — телесериал Егора Анашкина 2020 года по одноимённому роману